Abaixo, segue-se uma lista de episódios incompleta do seriado Caso Especial, transmitido pela Rede Globo, entre 1971 e 1995.

Episódios

1971

1972

1973

Caso Especial
Caso Especial